Фриули, в старину Фурлания () —  историческая область на севере Италии, ныне в составе региона Фриули-Венеция-Джулия
 Фриули — многофункциональный спортивный комплекс в Удине, Италия
 Фриули-Венеция-Джулия — административный регион в Италии
 Дивизия «Фриули» — формирование ВС Италии.